Douglas Daniel Weight, ameriški hokejist, * 21. januar 1971, Warren, Michigan, ZDA.

Weight je bil leta 1990 kot 24. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega je že v sezoni 1990/91 zaigral v ligi NHL, kjer je igral še za klube Edmonton Oilers, St. Louis Blues, Carolina Hurricanes, Anaheim Ducks in New York Islanders. Skupno je v ligi NHL odigral 1238 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 278 golov in 755 podaj, ter 97 tekem končnice, na katerih je dosegel 23 golov in 49 podaj. V sezoni 2005/06 je s Carolina Hurricanesi osvojil Stanleyjev pokal. V svoji karieri je bil kapetan dveh NHL klubov, Edmonton Oilersov med letoma 1999 in 2001 ter New York Islanders med letoma 2009 in 2011. Ob tem je v svoji karieri dve sezoni preigral tudi v nemški ligi, v prvem delu sezone 1994/95 za Star Bulls Rosenheim ter v sezoni 2004/05, ko liga NHL zaradi stavke ni potekala, za Frankfurt Lions.

Za ameriško reprezentanco je nastopil na treh Olimpijskih igrah, 1998, 2002 in 2006. Leta 2002 je z reprezentanco osvojil srebrno olimpijsko medaljo. Ob tem je trikrat nastopil tudi na svetovnih prvenstvih ter dvakrat na Svetovnem pokalu.

Leta 2013 je bil sprejet v Ameriški hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Lake Superior State University
| NCAA
| 89/90
|
| 46
| 21
| 48
| 69
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 5
| 13
| 18
| +11
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lake Superior State University
| NCAA
| 90/91
|
| 42
| 29
| 46
| 75
|
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 91/92
|
| 9
| 3
| 14
| 17
|
| 2
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|-
| New York Rangers
| NHL
| 91/92
|
| 53
| 8
| 22
| 30
| -3
| 23
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +3
| 0
|-
| New York Rangers
| NHL
| 92/93
|
| 65
| 15
| 25
| 40
| +4
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 92/93
|
| 13
| 2
| 6
| 8
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 0
| 6
| 6
| +4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 93/94
|
| 84
| 24
| 50
| 74
| -22
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 0
| 4
| 4
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 94/95
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| -8
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 94/95
|
| 48
| 7
| 33
| 40
| -17
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 95/96
|
| 82
| 25
| 79
| 104
| -19
| 95
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 96
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 96/97
|
| 80
| 21
| 61
| 82
| +1
| 80
|
| 12
| 3
| 8
| 11
| 0
| 8
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 97/98
|
| 79
| 26
| 44
| 70
| +1
| 69
|
| 12
| 2
| 7
| 9
| -4
| 14
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 98/99
|
| 43
| 6
| 31
| 37
| -8
| 12
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -3
| 15
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 99/00
|
| 77
| 21
| 51
| 72
| +6
| 54
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| -3
| 4
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 25
| 65
| 90
| +12
| 91
|
| 6
| 1
| 5
| 6
| 0
| 17
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 01/02
|
| 61
| 15
| 34
| 49
| +20
| 40
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| 0
| 4
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 02/03
|
| 70
| 15
| 52
| 67
| -6
| 52
|
| 7
| 5
| 8
| 13
| 0
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 03/04
|
| 75
| 14
| 51
| 65
| -3
| 37
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| -4
| 6
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 04
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 04/05
|
| 7
| 6
| 9
| 15
| +8
| 26
|
| 11
| 2
| 10
| 12
| -2
| 8
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
| 1
| 5
| 6
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 05/06
|
| 47
| 11
| 33
| 44
| -11
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 05/06
|
| 23
| 4
| 9
| 13
| -6
| 25
|
| 23
| 3
| 13
| 16
| -3
| 20
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 16
| 43
| 59
| +10
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 07/08
|
| 29
| 4
| 7
| 11
| +4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 07/08
|
| 38
| 6
| 8
| 14
| 0
| 20
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 20
|-
| New York Islanders
| NHL
| 08/09
|
| 53
| 10
| 28
| 38
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 09/10
|
| 36
| 1
| 16
| 17
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 10/11
|
| 18
| 2
| 7
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1406
| bgcolor="#7FFF00" | 349
| bgcolor="#7FFF00" | 915
| bgcolor="#7FFF00" | 1264
| bgcolor="#7FFF00" | -24
| bgcolor="#7FFF00" | 1204
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 112
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | -15
| bgcolor="#7FFF00" | 124
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski centralni napadalci
Ameriški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Binghamton Rangers
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti New York Islanders
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Ameriški hokejski hram slavnih